Dans plusieurs sports et jeux, dont les échecs, dans un championnat toutes rondes où les joueurs (ou équipes) s'affrontent individuellement en rondes successives, la table de  Berger indique les appariements de chaque ronde, de sorte que tous les joueurs se rencontrent une fois.
 
Dans certains jeux ou sports, le premier cité joue à domicile ou reçoit les blancs (comme aux échecs). Les tables sont conçues pour équilibrer d'une part le nombre de rencontre à domicile — ou de parties avec les blancs — et l'alternance des rencontres d'autre part. Ainsi, dans un tournoi d'échecs composé de dix joueurs, la moitié des participants jouera cinq parties avec les blancs et quatre avec les noirs, tandis que l'autre moitié des participants jouera quatre parties avec les blancs et cinq avec les noirs. De plus chaque joueur n'aura au plus que deux parties consécutives avec la même couleur.

S'il y a un nombre impair de joueurs, un joueur fictif appelé bye est ajouté, et son adversaire  désigné ne joue pas.

Principe 

Soit n joueurs et n-1 rondes, on numérote les joueurs de 1 à n (en général par tirage au sort) et les rondes de 1 à n-1.

Deux joueurs i et j se rencontrent à la ronde r si :

 Cas où i≠n et j≠n 
 r=i+j-1 si i+j-1 < n 
 ou 
 r=i+j-n si i+j-1 ≥ n 

 Choix des couleurs 
 Si i+j est impair, i aura les blancs si i<j
 Si i+j est pair, i aura les blancs si i>j

 Cas où j=n 
 r = 2×i-1 si 2i ≤ n et j a les Noirs
 r = 2×i-n si 2i > n et j a les Blancs

Tables

2 joueurs 

Voir match aller-retour.

3 & 4 joueurs

5 & 6 joueurs

7 & 8 joueurs

9 & 10 joueurs

11 & 12 joueurs

13 & 14 joueurs

15 & 16 joueurs

17 & 18 joueurs

19 & 20 joueurs

21 & 22 joueurs

23 & 24 joueurs

25 & 26 joueurs

27 & 28 joueurs

29 & 30 joueurs

Sources 
  Livre de l'arbitre 210 Table de Berger sur le site de la Fédération française des échecs
  Berger pairing tables

Lexique du jeu
Système de tournoi d'échecs